Кашафутди́нов — татарская фамилия. Известные носители:

 Кашафутдинов, Вадим Станиславович — российский издатель, менеджер. Генеральный директор издательского дома «Сибирь-Пресс».
 Кашафутдинов (Кашафетдинов), Гайфи Абарович (род. 1931) — советский и российский ветеринарный фармаколог. Доктор ветеринарных наук (1989). Сотрудник ВНИВИ (с 1984).
 Кашафутдинов, Илья (Ильгиз Бариевич) (1936—2006) — советский и российский писатель, журналист, фотограф.
 Кашафутдинов, Ренарт Газиевич (1931—2007) — российский историк и педагог.
 Кашафутдинов, Станислав Тимеркаевич (род. 1931) — советский и российский инженер-механик. Главный научный сотрудник Сибирского НИИ авиации имени С. А. Чаплыгина, один из авторов аэродинамической компоновки Су-27. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2002).